Se conoce con los términos Hermandad  o Cofradía del Despojado  a las hermandades penitenciales de Semana Santa que tienen como titular una imagen de Cristo en la décima estación del Vía Crucis, el momento de ser despojado de sus vestiduras para la crucifixión,  entre las que se encuentran: 

 La Hermandad de Jesús de la Lealtad Despojado de Cáceres.
 La Hermandad de la Paz de Córdoba.

 La Hermandad de la Amargura de Jaén.
 La Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, de Salamanca.
 La Hermandad de Jesús Despojado, de Sevilla.
 La Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, de Valladolid.
 La Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nuestra Señora, de Zaragoza.